Localidades
 Várzea Grande (Mato Grosso)
 Várzea Grande (Piauí)
Outros
Centro Universitário de Várzea Grande
TV Várzea Grande

Desambiguações de topônimos